Die Dynamic / Improve Your Pool – Spain Open 2006 war das 82. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Es wurde vom 7. bis 9. Dezember 2006 in Málaga in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Der Italiener Fabio Petroni gewann das Turnier durch einen 10:1-Finalsieg gegen den Niederländer Niels Feijen.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Spain Open 2006 auf der Website der Euro-Tour
 Spain Open 2006 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

082
Poolbillardveranstaltung 2006
Billardturnier in Spanien
Sportveranstaltung in Málaga